Il y a eux plusieurs recensements de la population en 2002 à travers le monde :

 le recensement de 2002 en Russie ;

 le recensement de 2002 en Pologne.